De Pholidophoridae zijn een familie van uitgestorven straalvinnige stam-beenvissen die leefden tijdens het Trias. De meeste geslachten zijn afkomstig uit het Laat-Trias (Carnien en Norien) van Europa, maar één (Malingichthys) is bekend uit het Midden-Trias (Ladinien) van China. De pholidophoriden waren historisch verenigd met verschillende andere stam-teleoste lijnen in de orde Pholidophoriformes; echter Pholidophoriformes in zijn traditionele betekenis wordt nu beschouwd als parafyletisch met betrekking tot teleosten van de kroongroep.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram vereenvoudigd na Bean (2021):

Straalvinnigen